Velika nagrada San Marina 1981 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 3. maja 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 60
| 1:51:23,97
| 5
| 9
|-
! 2
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 60
| + 4,58 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 60
| + 6,34 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 60
| + 22,89 s
| 13
| 3
|-
! 5
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 60
| + 25,87 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 60
| + 1:06,61
| 14
| 1
|-
! 7
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 60
| + 1:41,97
| 1
|  
|-
! 8
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 59
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 9
| 14
|  Marc Surer
| Ensign-Ford
| 59
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 10
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 58
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 11
| 33
|  Patrick Tambay
| Theodore-Ford
| 58
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 12
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 58
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 13
| 10
|  Slim Borgudd
| ATS-Ford
| 57
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! NC
| 25
|  Jean-Pierre Jabouille
| Ligier-Matra
| 45
| +15 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Eliseo Salazar
| March-Ford
| 38
| Zavrten
| 23
|  
|-
! Ods
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 31
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 32
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
| 31
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 28
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 28
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 26
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 14
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 7
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 3
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 31
|  Miguel Angel Guerra
| Osella-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Derek Daly
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Jan Lammers
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Brian Henton
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! WD
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! WD
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Gilles Villeneuve 1'48.064

Formula 1 sezona 1981
1981